Hôtel Angleterre à Saint-Pétersbourg
 Hôtel d'Angleterre à Copenhague
 Hôtel d'Angleterre à Rome